Norrmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720413-162779), sjö i Lycksele kommun, 
Norrmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720432-162798), sjö i Lycksele kommun, 
Norrmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726212-165065), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Norrmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728421-165874), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (22,4 ha)
Norrmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Norrmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, vid Duorbunoajvve), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn